Filakterie (tefilin) – pudełeczka z ustępami Tory, noszone przez Żydów
 Filakterie – banderole z napisami, występujące zwłaszcza w średniowiecznych obrazach